Гонконг на зимних Олимпийских играх 2010 был представлен одной спортсменкой в шорт-треке.

Результаты соревнований

Шорт-трек 

 Женщины

Ссылки 
 Результаты 
 

Страны на зимних Олимпийских играх 2010 года
2010-е годы в Гонконге